Кла́да BOP (иногда обозначается как клада BEP) — одна из двух больших клад трав (злаков) неопределённого таксономического ранга, в которую входят свыше 5400 видов, то есть почти половина всех трав. К сестринской группе этой клады, кладе PACMAD, относится много видов, которые в процессе эволюции обрели способность к C4-фотосинтезу, а вот все травы из клады BOP осуществляют исключительно C3-фотосинтез.

Клада состоит из трёх подсемейств, из первых букв латинских названий которых и складывается её имя: Бамбуковые (Bambusoideae), Рисовые (Oryzoideae или Ehrhartoideae), включая рис, и Мятликовые (Pooideae), которые распространены в основном в умеренном климате, и к которым относятся самые разнообразные и экономически важные группы злаковых культур, такие как пшеница и ячмень. Рисовые — самая древняя группа клады: она отделилась раньше и является сестринской группой для бамбуковых и мятликовых:

Примечания 

Фотосинтез